Янішевський — польське та українське прізвище.

Відомі носії:

 Янішевський Василь — інженер, учений-дослідник, пластовий діяч, громадський діяч українства в Канаді.
 Янішевський Зиґмунт — український та польський математик-тополог, науковець Львівського університету.
 Янішевський Степан Павлович — крайовий референт СБ Східного краю «Одеса» (2-га пол. 1944 — 08.1948), водночас крайовий провідник Східного краю «Одеса» (кін. 1945 — 08.1948).
 Янішевська Оксана Альбінівна
 Янішевська Світлана Анатоліївна — заслужений працівник фізичної культури і спорту України.

 Янишевський Микола Миколайович (1860—1928) — інженер-будівельник. Працював у Києві на початку ХХ століття у модернізованих формах історичних стилів.

Примітки 

Українські прізвища
Польські прізвища